Watchmen (stripreeks), een twaalfdelige reeks comics uit 1986 en '87
Watchmen (film), een Amerikaanse superheldenfilm uit 2009 geregisseerd door Zack Snyder
Watchmen (televisieserie), een Amerikaanse actie- dramaserie uit 2019 van HBO